Huisgen ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Huisgen (1913–2002), deutscher Politiker (FDP)
 Rolf Huisgen (1920–2020), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Huisken